Словацька Екстраліга 2013—14 — 21-й розіграш чемпіонату Словацької Екстраліги. В сезоні 2013—14 брали участь 11 команд. Регулярний чемпіонат стартував 15 вересня 2013 року, а завершився 4 березня 2014 року.

У фінальній серії плей-оф перемогу здобув: ХК Кошице над ХК Нітра із рахунком 4:3.

Регулярний сезон

Таблиця

Найкращі бомбардири 
Список 10 найкращих гравців. Список розширений, оскільки деякі гравці набрали рівну кількість очок. До списку включені усі гравці із однаковою кількістю очок.

Плей-оф

Чвертьфінали 
 ХК Кошице — МХК Мартін 4:0 (6:1, 3:2, 1:0, 4:3 ОТ)
 ХК Нітра — ХКм Зволен 4:0 (3:1, 5:0, 3:2, 2:0)
 ХК 05 Банська Бистриця — ХК 36 Скаліца 4:2 (3:1, 4:1, 3:8, 1:4, 5:0, 2:1) 
 СХК 37 П'єштяни —  ХК Попрад 4:1 (2:1, 2:1, 2:5, 3:0, 3:0)

Півфінали 
 ХК Кошице — СХК 37 П'єштяни 4:2 (4:1, 3:5, 0:2, 4:1, 3:0, 2:1) 
 ХК Нітра — ХК 05 Банська Бистриця 4:1 (6:2, 4:2, 4:6, 5:2, 4:3 Б)

Фінал 
 ХК Кошице — ХК Нітра 4:3 (4:3 Б, 1:2, 4:3 ОТ, 2:3, 2:1 Б, 1:3, 6:0)

Найкращі бомбардири плей-оф

Перехідні матчі 
 МсХК Жиліна — ХК 46 Бардіїв 4:1 (3:1, 4:3, 3:4 OT, 2:1, 6:2)

Посилання 
 Архів 
 Офіцйний сайт 

Сезони Словацької Екстраліги
Словаччина
Словаччина